El día de los Veteranos puede hacer referencia a:

 Día de los veteranos, día de recuerdo a los fallecidos en la Primera Guerra Mundial por países de la Commonwealth;
 Día de los veteranos, día de recuerdo a los fallecidos en la Primera Guerra Mundial por Estados Unidos.